Słowików ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Słowików (Przytyk), Dorf der Gmina Przytyk in der Woiwodschaft Masowien
 Słowików (Rudniki), Dorf der Gmina Rudniki in der Woiwodschaft Opole